Кубок Македонії з футболу 2011–2012 — 20-й розіграш кубкового футбольного турніру в Македонії. Титул вперше здобула Ренова.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 серпня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 вересня 2011

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/28 вересня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/28 вересня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/29 вересня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/28 вересня 2011

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня/8 листопада 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня/9 листопада 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня/16 листопада 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4/25 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Македонії на soccerway 

Кубок Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія